Пробужде́ние — возврат к бодрствованию после периода сна, иногда также после других бессознательных состояний (обморок, кома и пр.). Другие значения:

Фильмы 
 
 Пробуждение () — американский драматический телесериал 2012 года.
 Пробуждение — российская адаптация 2021 года.
 Пробуждение — вторая серия 21 сезона сериала «Доктор Кто».
 Пробуждение () — пилотный эпизод сериала «Звёздные врата: Атлантида».
 Пробуждение — первая серия 3 сезона мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Книги 
 Пробуждение — научно-фантастический рассказ британского писателя Артура Кларка.

Топоним

Казахстан 
 Пробуждение — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Пробуждение — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Пробуждение — посёлок в Подгоренском районе Воронежской области.
 Пробуждение — посёлок в Фатежском районе Курской области.
 Пробуждение — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Пробуждение — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Пробуждение — исчезнувшая деревня в Исилькульского района Омской области.
 Пробуждение — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Пробуждение — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Пробуждение — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Пробуждение — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Пробуждение — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Пробуждение — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Пробуждение — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Пробуждение — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Пробуждение — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.
 Пробуждение — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Пробуждение — посёлок в Нижнекамском районе Татарстана.
 Пробуждение — деревня в Сармановском районе Татарстана.
 Пробуждение — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Пробуждение — железнодорожная станция в Кировском районе Калужской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пробуждение — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Пробуждение — село в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Пробужденье — село в Геническом районе Херсонской области.

Другое 
 Пробуждение — общественная организация в поддержку Михаила Евдокимова.
 Пробуждение — седьмой студийный альбом группы Flëur.
 Пробуждение — российский художественно-литературный и научный журнал, издававшийся в 1906—1918 гг.
 Пробуждение (Бодхи) — термин из буддизма и индийской философии.
 Пробуждение — газета РЖФД.

См. также 
 Awakening
 Великое пробуждение
 Уэльское пробуждение
 Пробуждение на Азуза-стрит
 Таллинское пробуждение